

Оверленд — місто, штат Міссурі
 Оверленд — переписна місцевість, штат Небраска